Bonet – dolce da cucchiaio piemontese
 Bonet – cognome italiano
 Carlos Bonet Cáceres – calciatore paraguaiano
 Carlos Carmona Bonet – calciatore spagnolo
 Giovanni Bonet – militare e aviatore italiano
 Helena Bonet Rosado – archeologa spagnola
 Honoré Bonet – scrittore francese
 Joan Ramon Bonet – cantante spagnolo
 Juan de Pablo Bonet – pedagogo e logopedista spagnolo
 Lisa Bonet – attrice statunitense
 Maria del Mar Bonet – cantante spagnola
 Paco Bonet – ex calciatore spagnolo